

Biografía 
Rosa Ramos Correa (Montevideo, 1958). Formada en Filosofía y Teología, se dedica a la docencia y a la escritura. Sus principales áreas de interés son la Teología de la Revelación y de la Historia, la Antropología y la Espiritualidad.

Realizó un Profesorado de Filosofía en el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Es Diplomada en Educación y Pastoral Educativa por la Universidad Bolivariana de Colombia. Posee la Maestría en Teología por la Universidad de Teología Monseñor Mariano Soler de Uruguay.

Mantiene el blog «Espíritu y Libertad» en la web de Amerindia (amerindiaenlared.org), la red de teólogos de América Latina y el Caribe que cultiva y actualiza el paradigma del Concilio Vaticano II y las Conferencias Episcopales Latinoamericanas. Fue miembro del Comité Directivo desde 2008-2015. Actualmente pertenece al Consejo Directivo de Cáritas Uruguay y al Equipo de Formación y Espiritualidad Latinoamericano y Caribeño.

Participa asiduamente en Congresos y encuentros de teología.

Ha sido miembro de equipos directivos de distintas Revistas científicas.

Ha publicado desde el 2000 hasta la fecha más de 200 artículos en Revistas de su país e internacionales. Actualmente escribe quincenalmente para el blog de Amerindia y para el blog de Cristianismo y Justicia. 

Es autora de los libros: 

 Ramos, Rosa (2008). ¿Espiritualidad Uruguaya? Una mirada posconciliar.
 Ramos, Rosa (2015). Espiritualidad nazarena, una mirada laical.
 Ramos, Rosa (2019). Historias mínimas. Rendijas al misterio humano. Montevideo: Rebeca Linke Editoras.
 Ramos, Rosa (2020). Historias mínimas. Rendijas al misterio humano. Bilbao: Sal Terrae.

Actualmente, jubilada de la docencia, se dedica a la escritura, a impartir cursos de formación teológica, talleres de formación y espiritualidad y retiros en Uruguay, Argentina, Brasil y España.

Premios y reconocimientos 
(en caso de que los tuviera)

Véase también 

 Teología
 Espiritualidad
 Antropología

Referencias

Bibliografía 

 
 
 Ramos, Rosa (2019). Historias mínimas. Rendijas al misterio humano. Montevideo: Rebeca Linke Editoras.
 Ramos, Rosa (2020). Historias mínimas. Rendijas al misterio humano. Bilbao: Sal Terrae.

Enlaces externos 

 (sitios web externos con información de interés complementaria y que no se hayan usado como referencia)

https://amerindiaenlared.org/blogs/contenidoBlog/18/espiritu-y-libertad/0/

https://gcloyola.com/psicologia/3788-historias-minimas-9788429330038.html

Biografías